Denumirea de Kraina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kraina, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean;
 Kraina, un sat în comuna Nedelino, regiunea Smolean.
 Craina - vechi ducat din Europa Centrală